Сезон 1963 года стал для ФК «Спартак» Москва 42-м в своей истории. В нем команда приняла участие в 25-м чемпионате страны и в 22-м розыгрыше кубка. Чемпионат для московского Спартака закончился завоеванием  серебряных медалей, а Юрий Севидов стал лучшим бомбардиром с 15 забитыми мячами. Кубок страны завершился победой красно-белых, в финале был повержен донецкий «Шахтер».

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1963 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1963 (класс «А», первая группа)

Сезон 1963 года «Спартак» начал неудачно, к середине сезона команда оказалась на 14-м месте. Затем из 24 туров команда проиграла лишь дважды, поднявшись на 2-е место. Однако догнать лидеровавшее московское «Динамо» подопечным Симоняна не удалось.

Результаты матчей 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица

Кубок СССР 1963 
Основные статьи: Кубок СССР по футболу 1963 и Финал Кубка СССР по футболу 1963

Результаты матчей

Чемпионат СССР 1963 (дублирующие составы)

Результаты матчей

Итоговая таблица

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 

Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату .

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru
 Сезон клуба на сайте футбольной статистики FootballFacts.ru

1963
Спартак Москва